Hofmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Fredrich Hofmann
 Ottmar Hofmann

Robotskapade auktorsförkortningar